Emilio Díaz puede referirse a:
 Emilio Díaz-Moreu y Quintana (1846-1913), militar y político liberal español.
 Emilio Díaz Seminario (1828-1906), marino peruano.
 Emilio Díaz (-1929), actor de teatro español.